Melchionna ist der Familienname folgender Personen:

 Fernanda Melchionna (* 1984), brasilianische Politikerin
 Luciano Melchionna (* 1967), italienischer Regisseur und Autor